Филоновское сельское поселение — муниципальное образование Богучарского района Воронежской области России.

Административный центр — село Филоново.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят:
 село Свобода, 
 село Перещепное, 
 хутор Тихий Дон,
 село Филоново.

Примечания 

Муниципальные образования Богучарского района
Сельские поселения Воронежской области